Reprezentacja Południowej Afryki w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Południowej Afryki w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest South African Rugby Union, członek Rugby Africa oraz World Rugby.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w World Games

Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona związku 
  

Reprezentacje Południowej Afryki w rugby union
Południowoafrykańskie reprezentacje narodowe